Petit Véhicule Protégé (PVP) — легкая бронемашина.

Производится компанией Panhard General Defense.

Машина оснащается дизельным двигателем Iveco с рабочим объёмом 2,8 литра.
Масса бронемашины PVP равна 4750 килограммам. Корпус изготовлен с применением керамической брони. Максимальная скорость: до 120 километров в час. Бронемашина может оснащаться пулеметом калибра 7,62 миллиметра.

Страны-операторы 
   — первая партия машин была поставлена в 2008 году. Всего до 2015 года планируют поставить 1500 машин.
  — в 2010 году закуплено 6 машин
  — 9 машин.
  — заказано 15 броневиков.

См. также 
 Бронетранспортёр
 Бронетехника
 Panhar General Defence Véhicule blindé léger

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20080420084526/http://cursorinfo.co.il/news/world/2008/04/16/bron/
 http://www.russianamerica.com/common/arc/story.php/421340?id_cr=132

Бронетехника Франции
Колёсные автомобили военного назначения
Военная продукция Panhard